Kilchberg, commune suisse du canton de Bâle-Campagne
 Kilchberg, commune suisse du canton de Zurich